vepsze nyelv
 vepsze nép